Signy kan syfta på:

 Signy (namn) – kvinnonamn
 Signe (mytologi) – kvinna

Geografi

Antarktis 

 Signy (ö i Antarktis),

Frankrike 

 Signy-l'Abbaye, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Signy-le-Petit, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Signy-Montlibert, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Signy-Signets, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,

Schweiz 
 Signy, Vaud, ort i kommunen Signy-Avenex

Robotskapade Antarktisförgreningar